Вулиця Смольського — вулиця у місті Калуші.
 Вулиця Смольського — вулиця у місті Львові.

Вулиці, названі на честь людей